Армяни́н может означать:
 Армянин — лицо мужского пола армянской национальности.
 Лев V Армянин — император Византийской империи.

См. также 
 Армянка (значения)